Краевский — фамилия, также может означать:

Носители фамилии

А 
  (1929—2000) — мечник, олимпиец из Хельсинки, 1952; игрок Гвардии Вроцлав.
 
 Краевский, Андрей Александрович (1810—1889) — русский издатель, редактор, журналист.

Б 
 Краевский, Борис Прохорович (1929—2004) — советский и российский литератор, главный редактор альманаха Российского Дворянского Собрания.

В 
  (1869—1923) — врач, бригадный генерал польской армии.
 Краевский, Владислав Францевич (1841—1901) — российский доктор медицины, педагог и популяризатор спорта.
 Краевский, Володар Викторович (1926—2010) — заслуженный деятель науки РФ, доктор педагогических наук, профессор, действительный член Российской Академии образования.

Г 
  (ум. 1990) — немецкий редактор фильмов из Кёльна.
  (род. 1968) — подполковник польской армии, из отряда тихотёмные.
  (1925—2007) — немецкий художник.
 Краевский, Григорий (ум. 1802) — русский переводчик и автор книги о Мальте.

Е, И, К 
 Краевский, Евгений Андреевич (1841—1883) — русский журналист, сын Андрея Краевского.
  (1742—1807) — королевский генерал-майор Пруссии и последний командир пехотного полка № 52.
 Краевский, Конрад (род. 1963) — польский куриальный кардинал.

М 
  (1901–1971) — польско-русский архитектор.
 Краевский, Марек (род. 1966) — польский писатель, филолог-классик.

Н, Р 
 Краевский, Николай Александрович (1905—1985) — советский онколог, академик АМН СССР, автор книги «Руководство по патологоанатомической диагностике опухолей человека».
 Краевский, Рафал (1834—1864) — польский архитектор и революционер, министр Народного Ржонда (правительства) национально-освободительного восстания 1863—1864 гг.

С 
 Краевский, Северин (род. 1947) — польский певец, композитор, гитарист, лидер группы «Червоне гитары» (Czerwone Gitary).

Х, Ф, Я 
  (1910—1987) — архитектор, родился в Австрии, работал в Германии с 1936 года.
  (известен как Франц Краевский; 1896—1974) — немецкий политик (NSDAP).
  (род. 1949) — польский журналист и публицист, бывший президент правления .

Топоним 
 Краевский (железнодорожный разъезд) — железнодорожный разъезд Дальневосточной железной дороги в Кировском районе Приморского края.
 Краевский (посёлок при разъезде) — посёлок при разъезде Краевский в Кировском районе Приморского края России. Входит в состав Руновского сельского поселения.

См. также 
 Краевски
 Краевская
 Краевские